Einsatzstelle bezeichnet:
 Einsatzort, Tätigkeitsort von Organisationen bei ihren Einsätzen und Handlungen
 Einsatzstelle (Schienenverkehr), Abstellort von Triebfahrzeugen